adrenalina – organiczny związek chemiczny, hormon zwierzęcy i neuroprzekaźnik katecholaminowy wytwarzany przez gruczoły dokrewne pochodzące z grzebienia nerwowego i wydzielany na zakończeniach włókien współczulnego układu nerwowego
 Adrenalina – amerykański film z 2006
 „Adrenalina” – singel Michała Szczygła
 „Adrenalina” – singel Senhit

Zobacz też 
 Adrenalina 2. Pod napięciem